

Antropologia 
 Barone Ampthill – titolo nobiliare

Architettura 
 Ampthill Park – villa dell'omonima parrocchia civile inglese

Geografia 
Regno Unito
 Ampthill – parrocchia civile dell'Inghilterra
Stati Uniti d'America
 Ampthill – piantagione della contea di Chesterfield, nella Virginia
 Ampthill – piantagione della contea di Cumberland, nella Virginia

Sport 
 Ampthill RUFC – federazione di rugby inglese con sede ad Ampthill
 Ampthill Town F.C. – federazione di rugby inglese con sede ad Ampthill